Комарес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аксаркия-Коста-дель-Соль. Занимает площадь 25 км². Население — 1615 человек (на 2010 год). Расстояние — 39 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página Web de Comares
 Página Web sobre Comares

Муниципалитеты Малаги